Lennox – szkockie nazwisko i nazwa klanu
 Książę Lennox – szkocki ród książęcy
 Książę Richmond i Lennox – szkocki ród książęcy
 Annie Lennox – szkocka piosenkarka i kompozytorka
 Lennox Lewis – brytyjski bokser zawodowy
 Lennox Miller – jamajski lekkoatleta
 Mary Lennox – postać literacka
 Lennox Berkeley – brytyjski kompozytor
Miejscowości w USA:
 Lennox – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Lennox – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln

Wyspa
 Lennox